Gramàtica:
 Eureka!, interjecció
 Astronomia:
 (5261) Eureka, asteroide
 Cinema i televisió:
 Eureka (TV), sèrie de televisió estatunidenca emesa per Sci Fi
 Eureka (pel·lícula), pel·lícula britànico-estatunidenca realitzada per Nicolas Roeg
 Toponímia:
 Estats Units:
 Eureka (Califòrnia), població a l'estat de Califòrnia
 Eureka (Carolina del Nord), població a l'estat de Carolina del Nord
 Eureka (Dakota del Sud), població a l'estat de Dakota del Sud
 Eureka (Illinois), població a l'estat d'Illinois
 Eureka (Kansas), població a l'estat de Kansas
 Eureka (Missouri), població a l'estat de Missouri
 Eureka (Texas), població a l'estat de Texas
 Eureka Mill, població a l'estat de Carolina del Sud
 Eureka Springs, població a l'estat d'Arkansas
 Canadà: 
 Eureka (base), base científica al Canadà.